Владимир Ильич Ленин:

 Владимир Ильич Ленин — вождь социалистической революции.
 «Владимир Ильич Ленин» — советский документальный фильм о жизни вождя социалистической революции Владимира Ильича Ленина.
 «Владимир Ильич Ленин» — поэма Владимира Маяковского.